Por LAN ou Lan pode estar à procura de:
 Rede de área local, um tipo de rede de computador
 LAN Airlines, uma companhia aérea chilena
 Lan, um caricaturista
 MC Lan, cantor brasileiro de funk.

Desambiguação